Cheick Keita (1996), calciatore maliano
 Cheick Keita (2003), calciatore francese